Miejscowości w USA:
 North Bend – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Dodge
 North Bend – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 North Bend – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Coos
 North Bend – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie King
 North Bend – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jackson
Gminy w USA:
 North Bend (ang. North Bend Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Starke
 North Bend (ang. North Bend Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jackson